Tredje vågen kan avse:
 Den tredje vågen, en svensk action-film från 2003
 Tredje vågens demokratisering, en term myntad 1991 av statsvetaren Samuel P. Huntington
 Tredje vågens feminism
 Tredje gröna vågen på 1970-talet, se Gröna vågen
 Ska (tredje vågen) av musikstilen ska
 The Third Wave, ett socialpsykologiskt experiment med syfte att demonstrera hur en fascistisk rörelse kan uppstå